Дзагуров () — осетинская фамилия. Известные носители:

 Дзагуров, Георгий Павлович (1917—1942) — советский шахматист
 Дзагуров, Григорий Алексеевич (1888—1979) — осетинский советский филолог.
 Дзагуров, Инал Хушинович (род. 1980) — российский и словацкий борец вольного стиля, чемпион России и чемпион мира среди военнослужащих.
 Дзагуров, Сослан Григорьевич — ч.-корр АМН СССР